

Codici 
 GIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miele (Gabon)

Linguistica
Ǧīm – quinta lettera dell'alfabeto arabo

Aziende
GIM – ex holding finanziaria del Gruppo Orlando

Altro
 Gim – soprannome di Ettore Muti
 Gim – cognome coreano